La place des Cardeurs (parfois appelée Forum des Cardeurs) est une place d'Aix-en-Provence, située au centre de la ville, derrière l'hôtel de ville, sur l'emplacement de l'ancien quartier juif du Moyen Âge.

Au centre se trouve une fontaine créée en 1977 par l'artiste aixois Jean Amado.

Historique 

La place des Cardeurs a été créée en 1963 à la suite de la démolition d’un îlot de maisons insalubres. L'espace libéré a été longtemps un vaste parking.

Dans les années 1980, avec la construction d'un parking souterrain sur toute sa longueur, de nombreux restaurants se sont installés, transformant la physionomie de la place, et lui donnant les soirs d'été, lorsque les terrasses des restaurants sont pleines de monde, une atmosphère particulière.

Entre 2006 et 2010, la mairie a entrepris la réhabilitation de la place des Cardeurs, dont l'espace a été réparti entre trois plateaux en pierre naturelle, articulés en escaliers, afin de rattraper la pente et de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite.

Liens externes 
 La Place des Cardeurs sur le site officiel de la ville d'Aix-en-Provence
 Place aux Cardeurs aixois, article du quotidien La Provence du 29 juillet 2010
 Le Livre Blanc sur le Forum: un bilan, des suggestions

Notes et références 

Cardeurs
Fondation en 1963